Carmen Fernández puede referirse a:

 Carmen Fernández Etreros, periodista española.
 Carmen Fernández Gibbs, periodista chilena, exdirectora de ONEMI.
 Chiqui Fernández, actriz española.